Motocyklowe Grand Prix Japonii 2001 – pierwsza eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana w dniach 6-8 kwietnia 2001 na torze Suzuce w Suzuka.

Wyniki 500 cm³

Wyniki 250 cm³

Wyniki 125 cm³

Przypisy 

Motocyklowe Grand Prix Japonii
2001 w Japonii
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2001
Motocyklowe Grand Prix Japonii w Suzuce